Il doppio del Copenaghen Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Martin Damm e David Prinosil erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Wayne Black e Kevin Ullyett hanno battuto in finale 6–3, 6–3 Jiří Novák e David Rikl.

Teste di serie
 Jiří Novák /  David Rikl (finale)
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (semifinali)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (campioni)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copenaghen Open 2001
ATP Tour 2001